Burial ():

В музыке:
 Burial — так на сленге ямайских саунд-систем называют заключительную композицию от победителей «саунд-клаша».
 Burial Mix — немецкий лейбл, выпускающий музыку на стыке даба и техно.
 Burial — сценическое имя британского дабстеп-музыканта.
 «Burial» — дебютный одноимённый альбом одноимённого британского дабстеп-музыканта.
 Burial — британская Oi!-группа 80-х годов.